Walking Tall puede referirse a:

Cine y TV
Walking Tall, titulada en España Pisando fuerte, película de 1973. Dirigida por Phil Karlson y protagonizada por Joe Don Baker.
Walking Tall Part 2, secuela de la anterior, estrenada el 28 de septiembre de 1975. Protagonizada por Bo Svenson.
Walking Tall: Final Chapter, secuela de la anterior, estrenada el 10 de agosto de 1977. Protagonizada por Bo Svenson.
Walking Tall, serie de televisión de 1981.
Walking Tall, película de 2004, remake de la película de 1973. Dirigida por Kevin Bray y protagonizada por Dwayne Johnson.
Walking Tall: The Payback, película de 2007, protagonizada por Kevin Sorbo. 
Walking Tall: Lone Justice, película de 2007, protagonizada por Kevin Sorbo.